Cseszneky Mihály (13. század) főlovászmester, étekfogómester, bolondóci várgróf
Cseszneky Mihály (16. század) végvári vitéz, várpalotai alkapitány
Cseszneky Mihály (1910-1975) gróf, malomiparos